Il doppio del torneo di tennis Open Diputación 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brandon Coupe e Tripp Phillips che hanno battuto in finale Emilio Benfele Álvarez e Josh Goffi 7-66, 7-61.

Teste di serie 

 Brandon Coupe /  Tripp Phillips (Campioni)
 Emilio Benfele Álvarez /  Josh Goffi (finale)

 Alejandro Hernández /  Fernando Vicente (primo turno)
 Jason Marshall /  Danai Udomchoke (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Diputación 2004